Zirkular  (von lateinisch circulare „kreisen“) steht für:
 Rundschreiben, Zirkularschreiben
 physikalisch eine Form der Ausbreitung von Transversalwellen, siehe Polarisation
 im Festungsbau eine besondere Form der Anlage, siehe Festung#Britische Inseln
 zirkulares Depolarisationsverhältnis (CDR), polarimetrische Radargröße

zirkulär steht für:
 zirkuläre Abhängigkeit von Arbeitsschritten oder Softwarekomponenten
 zirkuläre Frage, Technik der Systemischen Therapie
 zirkuläre Logik, Zirkelschluss
 zirkuläre Mobilität, räumliche Mobilität
 zirkuläre Statistik, Teildisziplin der gerichteten Statistik

Siehe auch:
 Zirkularatmung (während des Einatmens Luft ausblasen)
 Zirkulärreaktion (Denk- und Handlungsschema bei Kindern)
 Zirkulation (Begriffsklärung)
 Circular mil 
 Circular Quay 
 Circular C3 
 Circular Cove